Belzebub (stripfiguur), fictief karakter uit de manga-serie Sand Land
Belzebub (geslacht), geslacht van tienpotigen, in 2016 gecreëerd door Olesen en Lunina
Beëlzebub, genoemd in het Nieuwe testament als vorst van de demonen